Neolloydia conoidea es una especie de planta fanerógama de la familia Cactaceae.

Descripción 
Neolloydia conoidea crece formando cojines sueltos. El tallo es ligeramente amarillento a verde y tienen del ápice lanoso blanquecino y son esféricos o cilíndricos. Con un diámetro de 3 a 6 cm puede alcanzar alturas de 5 a 24 cm. Las costillas son débiles o están ausentes. Las verrugas tienen forma de cono, de 3 a 10 milímetros de largo, 6 a 10 mm de ancho y son pronunciadas. Las areolas son dimórficas, de 3 a 5 milímetros de areolas y separadas de 8 a 12 mm el uno del otro con un surco areolar. La única espina central, que también puede faltar, es de color negro y rojo-marrón, erecta de entre 5 y 25 milímetros de largo. Tiene además 15 a 16 espinas radiales. Las flores con forma de embudo son de color púrpura, de 2 a 3 cm de largo y tienen un diámetro de 4 a 6 centímetros.

Distribución 
El área de distribución de Neolloydia conoidea se extiende desde el sur del Estados Unidos hasta Centroamérica y México.

Taxonomía 
Neolloydia conoidea fue descrita por (DC.) Britton & Rose y publicado en Bulletin of the Torrey Botanical Club 49(8): 252. 1922.
Etimología
Neolloydia: nombre genérico otorgado en honor del botánico Francis Ernest Lloyd (1868–1947) con el prefijo neo = nuevo.

conoidea; epíteto latino que significa "como un cono".
Sinonimia
 Mammillaria ceratites Quehl	
 Mammillaria conoidea DC.	
 Mammillaria grandiflora Otto ex Pfeiff.	
 Neolloydia ceratites (Quehl) Britton & Rose	
 Neolloydia texensis Britton & Rose

Referencias

Enlaces externos 

Flora de México
conoidea
Cactus y suculentas
Plantas descritas en 1922
Plantas descritas por de Candolle
Plantas descritas por Britton
Plantas descritas por Rose